Ruggeri ist der Familienname folgender Personen:

 Amedeo Ruggeri (1889–1932), italienischer Motorrad- und Automobilrennfahrer
 Antonio Ruggeri (1859–1915), italienischer Rebzüchter und Winzer
 Arialdo Ruggeri (1906–1998), italienischer Automobilrennfahrer
 Enea Ruggeri (1912–1975), italienischer Unternehmer und Gründer des Karosseriebauunternehmens Officine Ruggeri Enea
 Enrico Ruggeri (* 1957), italienischer Sänger, Komponist und Fernsehmoderator
 Francesco Ruggeri (~1630–1698), italienischer Geigenbauer
 Guillermo Ruggeri (* 1992), argentinischer Hürdenläufer
 Jader Ruggeri (1913–1947), italienischer Motorradrennfahrer
 Marie Ruggeri (* 1952), französische Sängerin und Schauspielerin, siehe Mary Cristy
 Oscar Ruggeri (* 1962), argentinischer Fußballspieler

 Thibaut Ruggeri (* 1980), französischer Koch
 Ugo Ruggeri (~1450–ca. 1508), italienischer Jurist und Buchdrucker